Nsoh peut désigner :
 Nsoh, un village du Cameroun dans la commune de Bafut,
 Nsoh, un village du Cameroun dans la commune de Bikok.